Институ́т Серва́нтеса () — государственное учреждение Испании, созданное для преподавания испанского языка и распространения испанской культуры во всём мире.

История 
Институт был создан в 1991 году под эгидой Министерства иностранных дел страны. Главный центр находится в Мадриде и в родном городе писателя Мигеля Сервантеса Алькала-де-Энарес. Институт Сервантеса представлен на пяти континентах, а общая численность отделений насчитывает 77 центров-институтов. Среди прочих, такой центр имеется в Москве. В его здании находятся актовый зал, выставочный зал, аудитории курсов испанского языка, библиотека и фонотека.

Цели и задачи Института 
В законе о создании ИС определены следующие цели деятельности Института Сервантеса:

 Способствовать распространению, изучению и использованию испанского языка во всем мире, совершенствуя методы решения этой задачи.
 Способствовать распространению культуры за пределами страны при взаимодействии с компетентными органами в государственных учреждениях.

Исходя из этих целей, ИС решает следующие задачи:
 Организует экзамены для получения Диплома испанского языка как иностранного (DELE), выдачей свидетельств и официальных дипломов для студентов, окончивших курсы при Институте.
 Организует курсы испанского языка и других официальных языков Испании.
 Организует курсы для подготовки преподавателей испанского языка.
 Поддерживает деятельность испанистов.
 Проводит культурные мероприятия в сотрудничестве с другими учреждениями.
 Предоставляет населению открытый доступ в свои библиотеки

Академическая деятельность Института Сервантеса 
На 15 000 курсах Института Сервантеса учат испанский более 130 000 учеников каждый год. Здесь можно выучить также баскский, каталанский, и галисийский языки, пройти специализированные курсы для преподавателей испанского языка.

Аккредитованные центры 
Сеть центров, аккредитованных Институтом Сервантеса (что означает признание качества их обучения этим учреждением), состоит из 140 центров обучения испанскому языку, частных и государственных, в более чем двадцати странах.

Члены этой сети соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству, которые были сформулированы Системой аккредитации центров испанского языка Института Сервантеса, единственной системой аккредитации качества обучения мирового уровня. В России есть один центр, аккредитованный Институтом Сервантеса, это центр Аделанте в Санкт-Петербурге.

Культурная деятельность Института Сервантеса 
В сети Центров Института ежегодно проходит более 6500 культурных событий: круглые столы, беседы, встречи, , музыкальные и танцевальные концерты, театральные постановки, кинопоказы, выставки, лекции, мастер-классы, семинары.

Международные конгрессы испанского языка 
Институт Сервантеса является постоянным организатором международных конгрессов испанского языка.

Конгрессы — это форумы, где сотни экспертов размышляют о современном положении испанского в мире, о тех задачах, которые придется решать в ближайшем будущем. Почетным председателем Конгрессов выступает Его Величество Король дон Хуан Карлос и лидеры испаноговорящих стран.

Конгрессы проходили: в г. Сакатекас (Мексика) в 1997, в г. Вальядолид (Испания) в 2001, в г. Росарио (Аргентина) в 2004 году, в г. Картахена-де-Индиас (Колумбия) в 2007 и в г. Вальпараисо (Чили) в 2010.

Дискуссия участников Конгресса разворачивается вокруг самых разных тем, таких, как употребление языка в СМИ, новые технологии в информационном обществе, экономический потенциал испанского языка, его единство и разнообразие.

Руководство 
Директором Института в настоящее время (c 27 января 2012) является испанский филолог Виктор Гарсия де ла Конча. Институт Сервантеса в Москве возглавляет Жузеп Мария де Сагарра.

Патронаж 
Институт Сервантеса работает под патронажем Попечительского совета, чьим почетным председателем является Его Величество Король дон Хуан Карлос, а возглавляет председатель правительства Испании.

В Попечительский совет входят тридцать человек, среди которых есть члены по должности и выборные. Среди тех, кто входит в Совет по должности, кроме лиц, занимающих высокие административные посты, фигурируют писатели, получившие высшую награду в испаноязычной литературе — Премию Мигеля де Сервантеса:

Выборные должности также занимают деятели культуры Испании и Латинской Америки, представители университетов и королевских академий, а также общественных организаций, работающих в области культуры.

Признание 
1 июня 2005 год Институт Сервантеса получил Премию Принца Астурийского в области Коммуникаций и гуманитарных наук вместе с ним были награждены: Альянс Франсез, Общество Данте Алигьери, Британский совет, Институт имени Гёте, .

Капсула времени ИС 

Штаб-квартира Института Сервантеса в Мадриде занимает бывшее здание Центрального Банка, от которого в подвале здания остался бронированный сейф. В нём, начиная с 2007 года, известные деятели испаноязычной культуры оставляют свои послания для будущего. Таким образом, ячейки банка выполняют функцию капсул с посланием потомкам.

Первым стал писатель Франсиско Айяла в 2007 году. Он не стал раскрывать содержание своего послания, которое будет храниться до 2057 года.

Всего в сейфе есть 1800 ячеек, в которые было вложено уже 18 посланий от деятелей культуры — кинематографистов, писателей, художников, музыкантов и т. д. В некоторых случаях содержание ячейки не становится предметом тайны.

Так, в 2009 году каталонский писатель Хуан Марсе не стал скрывать, что разместил в своей ячейке среди прочих «не таких важных вещей» рецепт эскаливады, которую готовил его приёмный отец. Писатель назначил 2029 годом окончания хранения его послания в ячейке. А знаменитый литературный агент Кармен Бальсельс посвятила содержимое своей ячейки Алиоче Коллу, никому не известному мадридскому писателю, покончившему с собой в 42 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница 
 Страница Института Сервантеса в Москве 

Внешняя политика Испании
Культура Латинской Америки
Образование в Испании
Образование в Мадриде
Общественные организации Испании
Организации, основанные в 1991 году
Культурные центры
Институт Сервантеса